Аарон Крістіан Ворд (; 17 січня 1973, м. Віндзор, Канада) — канадський хокеїст, захисник.

Виступав за Мічиганський університет (NCAA), «Адірондак Ред-Вінгс» (АХЛ), «Детройт Ред-Вінгс», «Кароліна Гаррікейнс», ХК «Інгольштадт», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Бостон Брюїнс», «Анагайм Дакс».

В чемпіонатах НХЛ — 839 матчів (44+107), у турнірах Кубка Стенлі — 95 матчів (4+6).

Досягнення 
 Володар Кубка Стенлі (1997, 1998, 2006).

Статистика

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Інгольштадта»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Задрафтовані «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти АХЛ
Уродженці Віндзора (Онтаріо)